Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Newport 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrice Kerry Melville che ha battuto in finale Françoise Dürr 6-3, 63-7, 7-64.

Teste di serie 

 Billie Jean King (semifinali)
 Rosie Casals (semifinali)
 Françoise Dürr (finale)
 Kerry Melville (Campionessa)

 Judy Tegart Dalton (quarti di finale)
 Mary Ann Eisel (quarti di finale)
 Wendy Overton (primo turno)
 Christina Sandberg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Newport 1971